Die Saison 2013/14 war die 39. Spielzeit der österreichischen Schachbundesliga. 
Neuer Meister wurde der SK Hohenems, der den Titelverteidiger SK Sparkasse Jenbach auf den zweiten Platz verwies. Aus der 2. Bundesliga waren der SV Tschaturanga (Gruppe Ost), der Schachverein Wolfsberg (Mitte) und SIR Salzburg (West) aufgestiegen. Während Salzburg und Wolfsberg den Klassenerhalt erreichten, musste der SV Tschaturanga zusammen mit dem SK Advisory Invest Baden und Union Ansfelden direkt wieder absteigen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der österreichischen 1. Bundesliga im Schach 2013/14.

Endtabelle 

Entscheidungen:

Spieltermine und -orte

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Chess-results.com: Ergebnisse der österreichischen Schach-Bundesliga 2013/14 – Kreuztabelle nach Rang (abgerufen am 16. August 2013)
 Österreichischer Schachbund: 1. Bundesliga (abgerufen am 16. August 2013)

Sportveranstaltung in Österreich
Schachbundesliga (Österreich)
Schachveranstaltung 2013
Schachveranstaltung 2014
Sportsaison 2013/14